

Religione 
Traslazione –  il termine viene spesso usato per indicare lo spostamento da un luogo ad un altro di una salma, con particolare riferimento alle reliquie.
Traslazione – nella terminologia ecclesiastica anglicana il trasferimento di un vescovo da una diocesi all'altra.

Matematica 
Traslazione – nella geometria euclidea, indica una particolare trasformazione affine dello spazio euclideo.
Traslazione – nell'algebra denota un endomorfismo del sostegno S di una struttura algebrica che può essere considerata un arricchimento di un magma, automorfismo che trasforma un generico elemento di S nel suo prodotto per un particolare elemento di S.

Altro 
Traslazione – In semantica, spostamento di significato di un termine. Il significato secondario, spesso metaforico o figurato, viene definito  significato per traslazione o semplicemente traslato; abbreviato trasl.
Traslazione – in psicoanalisi, sinonimo di transfert.
Traslazione – indica la traduzione di una lingua in un'altra..
Traslazione – termine usato in astronomia.
Traslazione – delle imposte: vedi traslazione delle imposte in scienza delle finanze.